Seznam polkov z zaporedno številko 183.

Seznam 
 Pehotni
 183. strelski polk (ZSSR)
 183. pehotni polk (Wehrmacht)
 183. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 183. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 183. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
 183. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi